C3orf30 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 536 амінокислот, а молекулярна маса — 60 162.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки